Magreb el Aksa puede hacer referencia a:

 Magreb al Aksa, nombre alternativo en árabe para Marruecos.
 Magreb el Aksa: un viaje por Marruecos, libro de Cunninghame Graham
 Magreb el Aksa, libro de Ángel Cabrera